Атемахак де Бризуела има више значења:

 Општина Атемахак де Бризуела (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Атемахак де Бризуела (Атемахак де Бризуела, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику